У фіналі Джон Ньюкомб переміг Стена Сміта з рахунком 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4. Це був його третій і останній титул чемпіона Вімблдону, а також дев'ята перемога на турнірах Великого шолома загалом.

Сіяні гравці 
 Род Лейвер (чвертьфінал)
 Джон Ньюкомб (чемпіон)
 Кен Роузволл (півфінал)
 Стен Сміт (фінал)
 Артур Еш (3 коло)
 Кліфф Річі (чвертьфінал)
 Іліє Настасе (2 коло)
 Кліфф Дрісдейл (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1971 Wimbledon Men's Singles draw 

1971 у тенісі
Вімблдонський турнір